В ходе Гражданской войны в Испании бронетехника активно применялась обеими сторонами конфликта. В общей сложности в ходе войны обе стороны использовали несколько сотен лёгких танков, танкеток и различных бронеавтомобилей. Абсолютное большинство танков и танкеток было поставлено в Испанию другими странами, в основном СССР, Германией и Италией; попытки наладить производство танков в Испании практических результатов не принесли. Бронеавтомобили частично поставлялись СССР, частично производились в Испании, где имело место как изготовление единичных экземпляров или малых партий импровизированных бронеавтомобилей на доступных шасси, так и более организованное производство стандартизированных моделей бронеавтомобилей.

Бронетехника применялась на всём протяжении конфликта и, несмотря на рассредоточенность по небольшим бронетанковым частям и вытекающими из этого ограничения в тактике боевого применения, бронетехника, а прежде всего танки, сыграла важную роль в боях испанской Гражданской войны, а в некоторых сражениях её применение становилось решающим.

Гражданская война в Испании стала первым со времён Первой мировой войны конфликтом, в котором бронетехника в значимых количествах применялась обеими сторонами. Проверка на практике существовавших концепций конструкции и боевого применения танков оказала влияние на мировое танкостроение, в первую очередь в СССР и США, приведя, прежде всего, к признанию бесперспективности танков с чисто пулемётным вооружением и усилению бронирования танков, с переходом к противоснарядному бронированию.

Применявшиеся образцы бронетехники

Танки

Т-26 

Т-26 (в испанских и других источниках с латинским алфавитом Т-26 с цилиндрической башней с 45-мм пушкой — T-26B [Т-26Б]) — советский лёгкий танк, самый массовый танк из поставлявшихся во время Гражданской войны в Испании.

Из «Поставки советской бронетехники в Испанию до 2 августа 37 года» 

Т-26 с радиостанцией — 155 

Т-26 линейные (без радиостанций) — 126.

8 июля 1937 года начальник АБТУ РККА комдив Бокис подписал справку на отправленное 17 июля 37 г. имущество

Танк Т-26 линейный (без радиостанций) с вооружением и ЗИП — 71 710 рублей (20 150 американских долларов);

Танк Т-26 с радиостанцией — 75 810 рублей (21 302 американских долларов).

Применение 
12 октября 36 года на судне «Комсомол» прибыла 1-я поставка советских бронированных машин — 50 Т-26. На основе полученных T-26Б в городе Арчена вскоре организован 1-й танковый батальон. Состав учебного батальона танков — 3 роты по 3 взвода по 3 танка (в общем около 30 машин).
  
В середине ноября 1936 года активны уже 2 батальона. В декабре 36 года создана 1-я бронированная бригада из 3 батальонов T-26Б (96 танков). Весной 37 года бригада имеет 4 батальона танков и разведывательную роту с БА-6.

В эти же сроки принято решение о создании 2-й бригады — усиленная аналогичного состава. Кроме того, необходимость оказания бронированной поддержки разным направлениям требует создания еще 4 отдельных батальонов T-26Б, назначенных в каждую армию. Так, в июне 37 года в общем 12 батальонов T-26Б (4 в каждой бригаде и 4 отдельных) и 3 батальона колесных бронеавтомобилей (другие авторы упоминают 4). Последние батальоны организованы в полк бронемашин (3 батальона по 3 роты из 10 машин: около 96 колесных бронемашин) созданный в апреле 3. Иногда эта часть называется бригада броне машин. В других текстах упоминается также легкая бригада, оснащенная только бронеавтомобилями, но ощущение, что это еще одно название полка/бригады бронемашин. 
  
Другие авторы дают разные данные реорганизации бронетанковых войск весной-летом 37 года и утверждают, что к 1-й бригаде присоединились другие 3 бронебригады. Эти бригады менее мощные, чем 1-я, потому что у них 1 батальон Т-26Б и 2 батальона бронеавтомобилей.

В октябре 37 новая реорганизация бронетанковых войск - на базе существующих бригад создание дивизии бронированных машин, которая включает 2 бригады Т-26Б (по 4 батальона), полк тяжелых танков (БТ-5), бригаду пехоты и роту противотанковых пушек. В этой дивизии 260 T-26Б и 48 БТ-5. Были также отдельные батальоны (2?) назначенные в каждую армию (с 3 ротами танков и 1 бронеавтомобилей). В любом случае реальное наличие танков значительно ниже, чем установленное в штатах: до этого момента получено только 256 T-26Б, из которых надо вычесть большое число уничтоженных, захваченных или списанных по износу. 
  
Разрыв республиканской зоны на две заставил разделить исправную бронетехнику, которая структурирована с апреля 38 года в 1-ю дивизию бронированных машин (назначенную в Восточную группу армий — GERO) и 2-ю дивизию бронированных машин (GERC - Группа армий Центра). 1-я дивизия в составе 3 танковых бригад и 2-й и 3-й смешанных бригад танков и бронеавтомобилей (другие источники включают только 2 бригады в этой дивизии). БТ-5 во 2-ю дивизию. 1-я дивизия перестаёт существовать из-за падения Каталонии в феврале 39 года. 
  
Фактическое наличие бронированных машин, которое имели эти дивизии, позже должно быть малое, так как с лета 37 года республиканцы получили только 25 Т-26 (13 марта 1938). Предполагается, что весной 38 года боеготовы немногим более 100 T-26Б, 28 БТ-5, 50 БА-6/Chevrolet 37 года и около 30 ФАИ и UNL-35 (количество UNL, кажется, очень мало).

БТ-5 

Испания — единственная страна, куда поставили БТ-5: 38 БТ-5 без радиостанций и 12 с радиостанциями. Их погрузили на судно 24 июля 1937 года. С БТ-5 танкисты с А. Ветровым, основная часть с Кондратьевым на другом. Оно прибыло в Картахену 1 августа. Из БТ-5 был сформирован 1-й отдельный интернациональный танковый полк (1-й оитп), в экипажах — испанцы и добровольцы в основном из славянских стран. Но советские — большинство командиров и механиков-водителей. В конце сентября полк за двое суток совершил 630-километровый марш на гусеницах и колёсах.

13 октября оитп с десантом из батальона 15-й интербригады атаковал Фуэнтес-де-Эбро. Перед атакой «артподготовка» — несколько залпов двумя батареями. Десант почти сразу покинул танки и пытался следовать за ними. Танки вырвались вперед. У вражеских позиций несколько танков подожжены бутылками с зажигательной смесью, но отдельные вошли в город. Здесь БТ-5 оказались в невыгодном положении на узких улицах, и, потеряв ещё несколько танков, полк отступил. Потери — 16-28 танков, часть поврежденных эвакуировали. Самые тяжелые потери танков за войну. Погибло 16 экипажей, или — 37 танкистов.

У Теруэля в горах к октябрю 37-го 9 тысяч франкистов. У республиканцев 100 000 человек, 42 БТ-5 и Т-26 — 2 роты Т-26 и 20-25 БТ-5, около 30 бронеавтомобилей и 125 орудий. Авиация оказывала некоторую поддержку. 15 декабря в холод (до −20°) начали окружение. 17 декабря город окружен. Большую часть танки действовали из засад и контратаковали. Под новый год франкисты начали деблокаду города 8 пехотными батальонами с танкетками CV 3/35 и авиацией. Пехота Республики почти оставила позиции и несколько часов держались только танки, они подбили 2 танкетки и заставили отступить остальных. Танки 1-го оитп с Т-26 и бронеавтомобилями, контратаковали и рассеяли пехоту франкистов. 8 февраля 1938 года 5-ти тысячный гарнизон Теруэля сдался. К 8 февраля в 1-м оитп побито 15 танков, часть отремонтировали. Мятежники решили взять Теруэль 12 февраля, стянув 11 пехотных дивизий и 40 Pz.I и CV3/35. В 1-м оитп поврежден только 1 танк — близким разрывом бомбы. Его восстановили. 22 февраля республиканцы оставили город, потеряв около 55 000 человек.

22 февраля в полку 42 танка, боеготовы 15, видимо, и Т-26. Танки встали на ремонт. К этому времени помощь из СССР сократилась и запасных частей нехватало. Ремонт завершен к концу февраля и полк перевели на Восточный фронт, где после наступления франкистов «брешь» от Фуэндетодос до Монтальбана (на север от Теруэля). Танки окопали на шоссе Мартин-дель-Рио — Вальдеконехос, где ожидали удар. Утром 23-го 8 БТ-5 атакованы пехотой с 20-ю танкетками. Первыми выстрелами подбито 2 CV 3/35. Пехота под пулеметным огнем залегла. БТ-5 подбили ещё 2 танкетки и франкисты отступили. Преимущество БТ-5 над немецкими «панцерами» в очередной раз подтвердилось у Ихара и Альбасете-дель-Арсобиспо где 1 БТ-5 вступил в бой с 5 Pz.I, 1 подбил из пушки, и после того как разбило прицел — таранил второй. 

Советское правительство в конце марта 1938-го решило отозвать и танкистов. К марту в 1-м оитп 18 танков. Из полка создали танковую бригаду. Летом 1938 года республиканцы сделали последнюю попытку переломить ход войны в битве на реке Эбро. В ней основная масса уцелевших танков и около 70-75 самолётов. Наступление с 25 июня первое время для республиканцев удачно. Они двигались к Гандесе в 25 км от Эбро, но через несколько дней обстановка изменилась. Местность с заболоченными и каменистыми участками. Ближе к городу холмы. Франкисты имели 550 самолётов, создав преимущество в авиации — определив исход боёв. 

Немного БТ-5 после этого использовали в боях эпизодически. Франкисты начали использовать БТ-5 на год ранее. На Арагонском фронте в итальянской группировке недолго 3 трофейных БТ-5. Видимо, до победы франкистов ни один БТ-5 не дожил, сведений о действиях в 1938—1939 годах нет.

Pz.Kpfw.I 

Panzerkampfwagen I (Pz.Kpfw.I) — германский лёгкий танк, разработанный в 1930—1933 годах, первый серийный танк Германии после окончания Первой мировой войны. По своему противопульному бронированию и чисто пулемётному вооружению, хотя и размещённому во вращающейся башне, Pz.KpfW.I был близок к танкеткам, в то же время по своему назначению относясь к лёгким танкам и обладая некоторыми прогрессивными особенностями, такими как полная радиофикация всех машин.

Первая партия Pz.Kpfw.I Ausf.A прибыла в Испанию в составе танковой группы «Дроне» легиона «Кондор» в октябре 1936 года; в большинстве источников, в том числе в отчётах группы, фигурирует число в 32 поставленных танка, но в отдельных источниках встречаются числа и до 41 машины. Помимо них, в состав группы входило также некоторое количество командирских машин Kl.Pz.Bf.Wg. на базе Pz.Kpfw.I. В декабре того же года в Испанию была доставлена первая партия из 19 Pz.Kpfw.I Ausf.B. Поставки танков Pz.Kpfw.I продолжались до 1939 года, всего в Испанию доставлено 102 Pz.Kpfw.I, из которых примерно половина модификации (Ausf.) B (Б).

Танкетки 

C.V.3 — итальянская танкетка, разработанная фирмами FIAT и «Ансальдо» в начале 1930-х годов на основе конструкции британской танкетки «Карден-Лойд» Mk.VI. По сравнению с британским вариантом, C.V.3 имела бо́льшие размеры и массу, усиленное, хотя всё ещё противопульное, бронирование и более совершенную установку вооружения, в варианте 3/35 доведённого до двух 8-мм пулемётов. В итальянской армии классифицировалась как лёгкий танк, под обозначением L3. В начале 1930-х годов военные сочли привлекательными сравнительно низкую цену и простоту производства основанных на автомобильных агрегатах танкеток, и уже к июню 1936 года было произведено около 1100 танкеток этого типа, составивших основу танкового парка итальянской армии. Однако уже в ходе Второй итало-эфиопской войны выявилось серьёзное снижение реальной боевой эффективности танкеток из-за ограниченных углов наведения установленного в корпусе вооружения, а Гражданская война в Испании показала их высокую уязвимость для огня противника, что усугублялось слабостью чисто пулемётного вооружения, плохим обзором из-под брони и отсутствием на линейных машинах радиостанции.

В Испанию отправлялись танкетки модификаций C.V.3/33 и C.V.3/35 в линейном и огнемётном вариантах. Первые 5 линейных танкеток прибыли в Испанию 16 августа 1936 года и использовались только для подготовки испанских экипажей, вторая партия из 7 линейных и 3 огнемётных танкеток прибыла 29 сентября. В дальнейшем поставки танкеток партиями схожего размера осуществлялись вплоть до декабря 1938 года, когда в Испанию прибыла последняя партия из 32 танкеток. Всего за было поставлено 149 шт.—157 C.V.3/33 и 3/35. В боевых действиях в Испании было потеряно 56 танкеток этого типа.

Бронеавтомобили 
Особенность гражданской войны в Испании — широкое использование бронеавтомобилей (БА). Объяснялось это не только маневренными боевыми действиями и хорошим состоянием дорог, но хорошей производственной базой в Испании. Опыт первых боев показал, что бронеавтомобили ненамного уступают танкам, но дешевле и проще в обслуживании. Особо активно развивалось бронеавтомобилестроение в республиканской зоне, где были наиболее крупные центры автомобилестроения.

«Бильбао» (Bilbao) 
Накануне Гражданской войны самыми массовыми бронеавтомобилями в Испании были «Бильбао» («Bilbao») на основе грузовика Додж 4х2, которые поставляли в Испанию. Бронелисты крепили на металлическом каркасе заклёпками. Броня был довольно слабой, в противном случае пришлось бы пожертвовать скоростью и проходимостью. Экипаж — командир, водитель и 2 стрелка. В корпусе по бокам шесть закрывающихся окон и одно сзади. На корпусе цилиндрическая башня с одним 7-мм пулемётом Гочкис. Внутри можно было перевозить до пяти солдат.
   

 

БА производился с 1932 года на фабрике в Сестао рядом с Бильбао; по названию города, в котором разработан, и был назван бронеавтомобиль. Поставки были закончены 12 августа 1936 года после выпуска 48 БА. Хотя темп сборки был невелик, к концу 1934 года бронеавтомобилями «Бильбао» укомплектовано 18 механизированных групп.

После путча летом 1936 года у республиканцев оказалось 41 «Бильбао», у мятежников - 7. Два БА республиканцев, в смешанной группе из пехоты, 3-х орудий, 3-х «Бильбао» и самолёта, участвовали в атаке на мятежные казармы Ла-Монтанья и спустя несколько часов овладели ими. Четыре БА вошли в состав мех. колонны полковника Рикельме во время похода на Толедо и замок Алькасар в конце июля. В этих боях 2 БА было безвозвратно потеряно.  22-24 июня 1936 года 8 «Бильбао» было в колонне полковника Ильдефонсо Пигдендоласа, атаковавшего города Алькала-дэ-Энарес и Гвадалахара.  Почти одновременно 5 БА из "группы пулемётов и пушек" участвовали в наступлении на мятежников у города Альто-дель-Леон, и хотя результаты оказались положительны, 2 БА были захвачены мятежниками. Семь других БА этой части распределили между другими колоннами, формирование которых в это же время начали в Мадриде. Например, 5 БА передали колонне Maнгада, которая участвовала в боях под Навальпераль-де-Пинарес. Дальнейшие действия бронеавтомобилей «Бильбао» подробно не выяснены. Два БА участвовали в обороне Мериды, где захвачены франкистами и вновь использовались против республиканцев в боях за Бадахос. На Северном фронте два «Бильбао» в колонне под командованием Галвиса (Galvis) участвовали в боях у города Ирун. Ещё 4 БА использовали республиканцы у городов Сан-Себастьяна и Бильбао в апреле-июле 1937 года.

До нашего времени сохранился 1 «Бильбao», захваченный франкистами, который выставлен в Мадриде в военной школе материально-технического обеспечения и тыла.

Характеристики бронеавтомобиля «Бильбао» образца 1932 года 

Все по

БА-6, БА-3 и ФАИ 

С осени 1936 г. СССР оказывал Испанской республике помощь оружием, техникой, продовольствием, боеприпасами и советниками. В октябре 36-го в Испанию доставили единственные 60 БА — 37 БА-6, 3 БА-3 и 20 ФАИ; 20 БА-6 и 10 ФАИ на север и остальные на юг в Картахену. В октябре, при отражении наступления франкистов на Мадрид, эти броневики использовались в боях в составе отдельных отрядов и групп. 1 ноября группа полковника Кривошеина из 23 Т-26, 6 БА-6 и 3 ФАИ, нанесла контрудар, остановив франкистов. Успешно действовали пушечные броневики — не уступая по огневой мощи Т-26, они, из-за большого количества хороших дорог и шоссе, превосходили танки в манёвре, неожиданно появляясь на опасных участках. В докладах об осенних боях военные советники писали: «Лучшая машина ФАИ. Маленькая, быстрая, поворотливая. Как средство разведки замечательная, почти безотказна. Хуже действует БА-6. Мотор слаб, часто выходит из строя демультипликатор, резина выдерживает хорошо. Бронеавтомобили прошли более 600 км. На походе сначала ставили ФАИ, затем БА-6, но БА-6 тяжел и медленнее, получались растяжки. Затем стали делать наоборот и растяжки сократились».

Благодаря мощной 45-мм пушке БА-6 и БА-3 управлялись с танками и танкетками франкистов без проблем — и с немецкими легкими Pz.I, и с итальянскими танкетками CV3. Например, когда пехота противника при поддержке CV3, наступавшая от Вальдеморо на Симпассуэло, прорвала фронт 18-й республиканской бригады, из резерва ввели в бой 6 БА-6, которые, пройдя 16 км, с марша врезались в наступавшие танкетки, 16 разбили, а остальные заставили отступить. Наступление мятежников на этом участке было временно задержано. В течение нескольких последующих дней здесь достаточно было показаться пушечным броневикам, как противник немедленно отказывался от наступления на этом направлении.

6 ноября 1936-го группа Кривошеина из 15 Т-26 и 12 БА-6 контратаковала наступающих франкистов у Вильяверде и Вильявисиоза. В бою уничтожено несколько артиллерийских батарей, 12 пулеметов, несколько танкеток CV3 и до двух батальонов пехоты. Соединившись, группа нанесла удар на Карабанчель-Альто, занятый франкистами, уничтожив 5 танкеток CV3 и 4 противотанковых батареи. Но с наступлением ночи бронемашины группы ушли в Мадрид, так как в этих боях пехота за танками не шла. В декабре 36-го в республиканской армии сформирована танковая бригада. Бронеавтомобили вошли в разведывательный батальон, вначале имевший 22 БА — 10 БА-3/БА-6 и 12 ФАИ. Потом, из-за потерь, их число сильно сократилось. На 1 февраля 1938 года в республиканской армии было всего 7 БА-6 (из них 3 в ремонте) и 3 ФАИ, остальные потеряны в боях. К окончанию Гражданской войны в Испании в феврале 39-го в боевом составе находилось всего до 5 советских БА. 

Оставшиеся после войны бронеавтомобили попали к франкистам. Точное число оставшихся исправными после Гражданской войны в Испании советских средних бронеавтомобилей невелико — по разным данным от 5 до 15. Они служили в испанской армии до середины 1940-х годов.

Бронеавтомобили UNL-35 

В ноябре 1936-го года комиссия по броневому вооружению Испанской республики поручила советскому военному советнику Н.Н. Алымову спроектировать бронеавтомобиль по образцу ФАИ и БА-6. Разрабатывали конструкторскую документацию на заводе № 22 «Унион наваль де Леванте» в Валенсии. По первым буквам названия завода броневик официально назван UNL-35.

Производство брони для броневиков наладили на заводе в городе Сагунто под руководством советского инженера А. Воробьева. Из отчета Н. Алымова, посланного в Москву в июне 1937 года, следует, что он послан на завод «Навалис» для производства бронеавтомобилей на шасси ЗИС-5. Раму укоротили на 140 см, так как шасси было длинное, обрезали карданный вал и передвинули задние рессоры. Бронекорпус сварной и клепанный на угольниках. Низ бронированный, вооружение — 2 пулемета.

Производство броневого листа наладили на заводе «Сагунто» в провинции Валенсия. Был взят химический анализ советской и немецкой брони, и на основе этого проведены опыты по изготовлению брони с высоким содержанием хрома и никеля. В результате получилась хорошая твердая броня, которая при толщине 10 мм не пробивается бронебойной пулей с 25 м. Кроме того, изготовлена экранированная (двухслойная) броня склёпкой 7-мм бронелиста с 3-мм котельным железом. При стрельбе бронебойной пулей с 25 метров броня пробивалась, а на месте железа получалась вспучина. Все построенные броневики покрывались экранированной броней.
К июню сдали 26 БА, из них 10 с пулеметами Максима и 16 с пулеметами ДТ. В производстве 200 на заводах «Навалис», «Сагундо», «Торрес», «Девис». О строительстве БА франкисты знали, после выпуска 10 БА бомбили заводы «Навалис» и «Сагундо».

Было два основных варианта UNL-35 на шасси ЗИС−5 — они различались бронированием двигателя и рядом других мелких частей.С лета 1937-го до весны 1938-го выпускали до пяти-шести UNL-35 в месяц. С весны 1938-го, из-за сильных бомбардировок авиации франкистов производство бронеавтомобилей переместили на завод «Амат» в город Эльда, провинция Аликанте. Но к тому времени поставку ЗИС-5 из СССР прекратили, поэтому для производства UNL-35 приспособили другие шасси, главным образом «Форд» V8 и «Шевроле» (для бронирования использовано несколько шасси с правым расположением руля). Это, а также перебои с поступлением бронелистов, значительно снизили темпы выпуска бронеавтомобилей, и только с сентября 1938 года производство бронеавтомобилей начало расти и прекратилось в марте 1939-го после падения республики. За 2 года построили более 120 UNL-35 (больше половины на базе ЗИС-5).

AAC-1937 

Ранее выпускавший грузовики завод «Дженерал Моторс» в Барселоне на шасси заднеприводного грузовика «Шевроле SD» 1937 года начал проектировать более тяжелый бронеавтомобиль, позаимствовав многие решения у бронеавтомобилей UNL-35 и БА-6. В появлении бронеавтомобиля участвовали и советские специалисты, и проглядываются многие черты советских БА-6. Возможно, что к ААС имели отношение советские военные инженеры А. Воробьёв и Н. Алымов, работавшие над UNL-35.

Базовое шасси «Шевроле SD» начально двухосное, с длинной базы 131 дюйм (3327,2 мм), при проектировании вместо одного заднего моста решили поставить тележку с двумя ведущими мостами, при этом колёсная формула стала 4×6. 

Задние мосты или Форд-Тимкен (с отличиями от мостов Газ-ААА/БА-6), или комплекты шасси "LHD" компании «Thornton tandem company»; на сохранившихся фото есть сходство рессор и других элементов тележек ААС-1937 с продукцией «Thornton ...»; «Thornton ...» комплектовал тележки и собственной раздаточной коробкой, рессорной подвеской "Truxmore Third Axle" и, по видимому, мостами того же Тимкен.

Проектировать БА окончили в марте, производство доверили барселонской компания Hispano-Suiza. Первые бронемашины, названные ААС-1937, изготовлены в апреле 1937-го. Бронекорпус толщиной от 4 (крыша) до 9 мм (лоб), в основном 8 мм, бронелисты, изготавливавшиеся на металлургического завода в Сагунто, крепили на заклёпках к каркасу из уголков и сваривали. Башня сварная многогранная. Вооружение — 2 пулемёта (ДТ или Максим). Для повышения огневой мощи (по предложению Д.Г. Павлова) часть броневиков вооружили 37-мм пушкой Пюто (часть пушек взяли, вероятно, с неисправных танков FT-17) с сохранением пулемёта в башне. На несколько бронемашин установили башни с разбитых и не подлежащих восстановлению Т-26, БТ-5 или БА, по некоторым данным 45-мм пушку так же ставили в башни испанской разработки. Кроме советской башни этот броневик имел индивидуальное оформление носа (бронирование лобовой части корпуса, крылья упрощённой формы, отсутствие "жабер" вентиляции моторного отсека, бронекрышка горловины радиатора сдвинута к диаметральной плоскости), что наталкивает на мысли об установке другого двигателя.

Машины выпускались мелкими сериями: до марта 1938-го ежемесячно производилось около четырех ААС-1937. Позже, из-за военно-политических причин (основная территория республики оказалась отрезана от Каталонии), начались перебои с поставкой бронелистов. Выпуск броневиков снижался и окончательно прекратился в феврале 1939 года. Всего республиканская армия за время производства получила чуть более 70-ти бронеавтомобилей. То ли из-за слишком растянутого и немногочисленного производства, то ли из-за перeбоев с поставкой комплектующих или по другим обстоятельствам, броневики разного времени выпуска имеют небольшие различия конструкции и компоновки (например передние крылья разной формы, есть/нет кожух непонятного назначения слева снизу перед задним крылом, большее количество клёпок и накладок на броневиках раннего или позднего выпуска и другое, хотя разделение на машины раннего/позднего выпуска условно.

ААС-1937 в боях начали использоваться почти сразу после начала производства. Уже в июле 1937-го несколько БА воевали под Брунете. К лету 38-го все броневики этого типа в 1-й (Каталония) и 2-й (зона Центр-Юг) танковых дивизиях Республики и применяли в боях в Каталонии, на Центральном и Южном фронтах. Некоторые бронемашины захватили франкисты, они меняли пулемёты на МГ-13 и использовали в боях на севере, в Андалузии, Эстремадуре и в Севилье; после Второй мировой их модернизировали — они получили более мощные двигатели Chevrolet 1500 cм2 и были в строю до 1956-1958 годов..

Тизнаос - самодельные бронеавтомобили 

Яркое место в истории в Гражданской войны в Испании занимают самодельные бронеавтомобили (БА), произведенные в значительных количествах. Практически каждый отряд города или поселка в Испании старался завести в это время самодельный БА, это зависело от их промышленных возможностей. Систематизировать и описать их полностью не по силам даже испанским историкам, так много их выпустили и так мало осталось о них информации, за исключением фотографий.

Чаще всего это кустарные БА, бронированные подходящей сталью, без башен, с амбразурами для стрельбы из ручного стрелкового оружия - винтовок, ручных пулемётов (лёгких по западной терминологии), пистолетов-пулемётов и даже пистолетов.

Несколько совершеннее броневики, бронированные на некоторых крупных заводах и верфях. Здесь даже некоторая «серийность», на некоторых из них вооружение и в башнях. Есть фотографии, на которых бронемашины с куполообразными башнями и даже с башнями от советских танков или БА-6 или БА-3 (их башни почти неразличимы). Где строились бронемашины, неизвестно, хотя, судя по фотографиям, они были и у франкистов и участвовали в параде в Севилье в 1939 году. Их интересная особенность — колеса, внешние из них были меньшего диаметра и, видимо, предназначены для повышения проходимости на мягком грунте и по грязи.

Руководство франкистов в целом импровизированные бронемашины не одобряло, если они и использовали их на начальном периоде войны, то только некоторые или однотипные. В частности, на базе автомобиля «Форд Таймс» 7V националисты сделали броневик, который применяли как самоходный миномет. На нем открытый сверху бронекузов, в котором был установлен 81-мм миномет, бронированные капот и кабина. Также мог устанавливаться пулемёт, со снятым минометом этот броневик использовали для перевозки солдат. В подразделениях, где была разная бронетехника, эти броневики хорошо себя зарекомендовали.

Эти импровизированные броневики назывались «тизнаос» (серые), но на фотографиях некоторые из них в камуфляже. Вероятно, дело в том, что по инструкции 1929 года все бронемашины испанской армии должны красить в «артиллерийский серый» (средне-серый) (немецкие танки, также окрашенные в серый, испанцы называли «негрилос» [черные], что говорит о более светлом тоне испанской окраски). «Бильбао» тоже называли «тизнаос», поскольку и их, и импровизированные броневики в начале войны красили так же. Также по инструкции 1929 года бронетехника должна была иметь на боках панели 70 × 35 см, на которых белыми буквами указывалась принадлежность, например «артиллерия» или «инфантерия», и номер машины. Позднее этого правила не придерживались, но на многих самодельных броневиках, кроме окраски, много и надписей и аббревиатур организаций — UHP, UGT, CNT, FAI, которые их создали. Иногда на одном броневике по несколько, что говорит о «единении» организаций во время постройки броневика. Эти самодельные бронеавтомобили, бронетракторы и танки «Шнейдер» СА1 чаще использовали для патрулирования и других вспомогательных заданий.

Влияние опыта Гражданской войны в Испании на мировое танкостроение

США 

В США на основе полученной через военных атташе в Испании информации, были сделаны всё те же два основных вывода: о полном превосходстве в бою Т-26 с пушечным вооружением над танками с пулемётным вооружением, а также о высокой уязвимости лёгких танков к огню противотанковых орудий. На основе анализа опыта этой войны подполковником Г. М. Барнсом 15 апреля 1938 года был сделан доклад «Программа развития танков для Армии США» (), в котором делался вывод о несоответствии вооружения и защиты существующих лёгких танков США требованиям современной войны. В частности, оценивалось, что 16-мм лобовая броня этих танков может быть пробита противотанковыми орудиями на любых реальных дистанциях боя, а 12,7-мм пулемётом — с дистанции до  и уже в ближайшем будущем разработки в области вооружений могут увеличить эту дистанцию до , а в качестве вооружения танков рекомендовалась 37-мм противотанковая пушка вместо применяемых 12,7-мм пулемётов M2. Доклад затронул лишь лёгкие танки, нет сведений о том, что опыт испанской войны повлиял на разработку средних танков, в то время осуществлявшуюся в виде программы T5.

Из-за ограниченного объёма финансирования, выделявшегося на танкостроение в тот период, немедленно осуществить планировавшуюся модернизацию не удалось. Чтобы уложиться в рамки бюджета, предлагался даже отход от традиционной компоновки и переход к упрощённому лёгкому танку, в котором 38-мм лобовое бронирование и вооружение 37-мм пушкой при массе в 7 тонн достигались за счёт отказа от башни, сокращения экипажа до двух человек и размещения орудия в корпусе. В качестве временного решения, лобовая броня танка M2 была усилена до 22 мм в модификации M2A3, что обеспечило лучшую защиту от лёгкого стрелкового оружия, такого как крупнокалиберные пулемёты и противотанковые ружья, и хотя бы некоторое снижение эффективной дальности противотанковых орудий. В той или иной степени новые требования были осуществлены лишь к 1940 году, когда началось серийное производство модификации M2A4, получившей как круговое 25-мм бронирование, так и 37-мм пушку M5 в двухместной башне. Опыт Гражданской войны в Испании также поставил в США, как и в других странах, вопрос о само́й возможности выполнения лёгкими танками в изменившихся условиях роли основной бронетанковой силы армии, но финансовые ограничения не позволяли в то время не только осуществить их замену средними танками, но и даже развернуть массовое производство последних.

Примечания

Сноски

Источники

Литература 
 
 
 
 
 Павлов М. В.; Желтов И. Г., Павлов И. В. Танки БТ. М.: «Экспринт», 2001. 184 с. ISBN 5-94038-019-0

Ссылки 
 CARROS DE COMBATE ([TANQUES (Боевые машины [Танки])] на испанском
 VEHÍCULOS BLINDADOS [Autos blindados y autoametralladoras-cañón (БРОНИРОВАННЫЕ МАШИНЫ [Автомобили бронированные с пулемётами и пушками])] на испанском
 Trenes Blindados (Поезда бронированные) на испанском
 Principales armas fabricadas por la República en guerra (Основное оружие и боевая техника, изготовленные республиканцами в гражданскую войну [в Испании)] на испанском